Манфред Ляхс (; ) — польский дипломат и юрист, член-корреспондент Польской академии наук. Председатель Международного суда ООН с 1973 по 1979 год.

Биография 
Окончил Ягеллонский университет в Кракове, где в 1937 году, получил степень доктора наук в области международного права.

Манфред Ляхс принимал активное участие в работе внешнеполитического ведомства Польши. На Парижской мирной конференции 1946 года Ляхс входил в официальную делегацию от Польши. После этого он являлся постоянным членом польской делегации на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. С 1947 по 1960 год занимал должность директора Департамента международных договоров, а с 1960 по 1967 год был специальным советником премьер-министра Польши.

Некоторое время занимал разные должности в Лондонской школе экономики и политических наук.

С 1958 года — профессор международного права Варшавского университета. В 1968 году избран членом Международного суда ООН и исполнял функции судьи вплоть до конца жизни. Вошёл в историю как член Международного суда ООН, обладающий таким статусом 26 лет. Также, в период с 1973 по 1976 год, являлся Председателем Международного Суда ООН.

Публикации Манфреда Ляхса 
Немалое наследие оставил Ляхс и в науке международного права. К основным его трудам в этой области можно отнести:

 «Военные преступления» (1945)
 «Индокитайские соглашения 1955» (1956)
 «Польско-германская граница. Право, жизнь и логика истории» (1964)
 «Западные границы Польши» (1967)

Примечания

Ссылки 
 Peace Palace Library
 Manfred Lachs Space Law Moot Court

Родившиеся в Ивано-Франковске
Члены Комиссии международного права
Председатели Международного суда ООН
Дипломаты Польши
Председатели судов
Юристы-международники
Юристы Польши
Выпускники Ягеллонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Выпускники Лондонского университета
Почётные доктора Венского университета
Почётные доктора Хельсинкского университета
Почётные доктора Софийского университета
Почётные доктора Бухарестского университета